Francavillesi – abitanti di Francavilla Angitola
Francavillesi – abitanti di Francavilla Bisio
Francavillesi – abitanti di Francavilla Fontana
Francavillesi – abitanti di Francavilla Marittima
Francavillesi – abitanti di Francavilla al Mare
Francavillesi – abitanti di Francavilla d'Ete
Francavillesi – abitanti di Francavilla di Sicilia
Francavillesi – abitanti di Francavilla in Sinni